Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2005 war die 19. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 25. August im Juffair Sports Centre von Manama, der Hauptstadt des arabischen Inselstaats Bahrain, statt.

Den Titel gewann Liang Wenbo aus China. Er besiegte im Finale seinen Landsmann Tian Pengfei mit 11:9. Liang war im Vorjahr im Halbfinale ausgeschieden. Da beide Finalisten bereits auf anderem Wege für die Main Tour qualifiziert waren, gab es in diesem Jahr keine Tourcard für einen Turnierteilnehmer.

Modus 
63 Juniorenspieler nahmen an der U21-Weltmeisterschaft teil. Das Feld wurde in 8 Gruppen zu 7 bzw. 8 Spielern aufgeteilt. Im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) wurden die besten 4 jeder Gruppe ausgespielt, die sich für das Hauptturnier qualifizierten. Diese 32 Spieler ermittelten dann in einem Ausscheidungsturnier den Weltmeister.

Hauptturnier

Century-Breaks

Quellen 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Bahrain
Sportveranstaltung in Manama